Modern femkamp vid Olympiska spelen 1912 innebar att modern femkamp för första gången var OS-gren. Kapten Gösta Malcolm Lilliehöök från Sverige blev olympisk guldmedaljör. Den amerikanske generalen George S. Patton blev femma.

Medaljörer

Medaljtabell

Deltagande nationer
Totalt deltog 32 aktiva från 10 nationer:

Resultat

Skytte

Simning

Fäktning

Ridsport

Löpning

Referenser